De Rally van Sardinië 2015, formeel 12º Rally d'Italia Sardegna, was de 12e editie van de Rally van Sardinië en de zesde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2015. Het was de 538e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Alghero.

Verslag 
Sébastien Ogier trok na twee rally's droog te hebben gestaan dit keer weer aan het langste eind, maar had zijn overwinning voor een deel te danken aan het feit dat hij de enige rijder zou zijn die zonder problemen de klassementsproeven doorkwam. Er bleven daarom aan het eind relatief weinig fabrieksrijders over in de top tien, met Ogier's teamgenoot Jari-Matti Latvala daarin als laagst geklasseerde op plaats zes. De revelatie van de rally was echter Hyundai's Hayden Paddon, die in het overgrote deel van het evenement het klassement aanvoerde. Het laten afslaan van de motor en vervolgens een kapotte aandrijfas zag hem Ogier voorbij gaan en afstand nemen, maar hield een ruime marge over op teamgenoot Thierry Neuville om met een tweede plaats zijn eerste podium resultaat uit zijn carrière te vieren; Neuville daarachter dus eindigend als derde.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage  
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 11,77 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Sar
Rally van Sardinië
Alghero